Игорь Николаевич Беляев (1908—1985) — советский баскетболист и баскетбольный тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1948). Судья всесоюзной категории (1938). Судья международной категории (1947). Отличник физической культуры (1947).

Биография 
В 1923 году начал выступать за московский «Профинтерн».

В 1924 году стал чемпионом СССР в составе сборной Москвы. В 1925—1934 годах — игрок ЦДКА (ОППВ). В 1935—1937 годах играл за московский «Спартак».

Был старшим тренером бронзового призёра чемпионата СССР среди женщин 1939 года — «Спартак».

Также был арбитром, судил всесоюзные соревнования, матчи Чемпионатов Европы.

В 1937—1942 — заместитель заведующего учебно-спортивным отделом ЦС ДСО «Спартак», в 1942—1944 — ответственный секретарь 11-го райсовета ДСО «Динамо».

В 1944—1954 — гостренер Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР, в 1954—1962 — гостренер Спорткомитета РСФСР.

Первый председатель президиума Всесоюзной коллегии судей.

В последние годы жизни был членом президиума Федерации баскетбола СССР и председателем Совета ветеранов СССР по баскетболу.

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты СССР
Баскетбольные тренеры СССР
Чемпионы СССР по баскетболу
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Спартак» Москва
Тренеры ЖБК «Спартак» Москва
Баскетбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории